

Географічні об'єкти 
 Має () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Має () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Має () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара
 Має () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея
 Має () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна

Прізвища 
 Кантен Фійон Майє (фр. Quentin Fillon Maillet, 16 серпня 1992) — французький біатлоніст, чемпіон світу.
 Едді Має, Едді Аллен Майє (англ. Eddy Allen Maillet, нар. 19 жовтня 1967, Вікторія) — футбольний арбітр з Сейшельських островів. Арбітр ФІФА.